Lunel ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Lunel, Stadt im Département Hérault
Lunel-Viel, Gemeinde im Département Hérault
Kanton Lunel im Département Hérault
Lunel (Heraldik), eine besondere Wappenfigurenstellung in der Heraldik